Bargstedt ist der Name folgender Orte:

 Bargstedt (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Bargstedt (Holstein), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Bargstädt